Жутаутас — литовская фамилия:

 Жутаутас, Вайдас (1973) — литовский футболист.
 Жутаутас, Гедрюс (1974) — литовский футболист.
 Жутаутас, Дарюс (1978) — литовский футболист, брат Гедрюса.
 Жутаутас, Раймондас (1972) — литовский футболист.